Otčenášek ist der Familienname folgender Personen:

Jan Otčenášek (1924–1979), tschechischer Autor
Karel Otčenášek (1920–2011), tschechischer römisch-katholischer Bischof